Лас Растрас има више значења:

 Лас Растрас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Растрас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Растрас (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Растрас (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Растрас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Растрас (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику